Pierre-Nicolas Chenaux (1740-1781), homme politique suisse.
 Antoine Chenaux (1899-1991), musicien, compositeur, organiste et ingénieur suisse.
 Adrien Chenaux (1991-), coureur cycliste suisse.
 Philippe Chenaux (1959-), historien et biographe suisse.
 Jean-Philippe Chenaux (1942-  ), journaliste et historien suisse

Homonymie de patronyme